Peter Kaasbøll henviser til:

 Peter Kaasbøll (embedsmand) (død 1693) – dansk embedsmand
 Peter Kaasbøll (officer) (1689–1767) – dansk officer og genealog